Спортивний клуб Ельгойбар () — іспанський футбольний клуб з міста Ельгойбара. Заснований 1917 року. Станом на сезон 2013-2014 виступав у 4-й групі Терсера Дивізіону. Домашні матчі проводить на стадіоні Мінчета на 4000 місць.

Сезони за дивізіонами

Посилання 
 Офіційний веб-сайт  (баскською та іспанською)
 Профіль футбольної команди  

Футбольні клуби, засновані 1917
Футбольні клуби Іспанії